Высшая школа печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (ВШПМ СПбГУПТД) — единственный специализированный вуз на Северо-Западе, готовящий специалистов в области полиграфии и издательского дела. Ранее был филиалом Московского полиграфического института.

История 
1946 год — организация в Ленинграде учебно-консультационного пункта (УКП) Московского полиграфического института.

1968 год — у института появился постоянный адрес — переулок Джамбула, д. 13, где примерно 120 лет назад работала Лештуковская паровая скоропечатня издателя П. О. Яблонского.

1990-е годы — был преобразован в Санкт-Петербургский институт, филиал Московского полиграфического института.

2001 год — Институт вошёл в состав Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна и получил название Северо-Западный институт печати.

В апреле 2011 года институт отметил своё 65-летие. В актовом зале Университета технологии и дизайна состоялось торжественное собрание.

1 февраля 2016 года переименован в Высшую школу печати и медиатехнологий.

Институты 
 Институт медиатехнологий
 Институт полиграфических технологий и оборудования

Примечания

Ссылки 

 Сайт учебного заведения 

Появились в 1946 году в Санкт-Петербурге
Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга
Полиграфические вузы
Издательское дело в России
Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна